Igreja da Sé pode referir-se a:

No Brasil:
 Igreja da Sé (Belém), no Estado do Pará
 Igreja da Sé de Olinda, no estado de Pernambuco
 Catedral da Sé (São Paulo), no Estado de São Paulo

Em Portugual:
 Igreja da Sé (Bragança), 
 Igreja da Sé do Funchal, na Região Autónoma da Madeira

Em outro país:
 Igreja da Sé (Macau), China

Desambiguação